Владисла́вівка (, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.